Aaron Cook se poate referi la următoarele persoane:

Aaron Cook (taekwondo) (n. 1991), luptător de taekwondo britanico-moldovean
Aaron Cook (baseball) (n. 1979), jucător de baseball în Major League Baseball
Aaron Cook (fotbalist) (n. 1979), fotbalist galez